Casas est un mot qui signifie « maisons » en espagnol et en portugais. Ce terme fait partie du nom de plusieurs villes et communes d'Espagne, du Portugal et d'Amérique latine ; c'est aussi un nom de famille.

Toponyme

Chili 
 Padre Las Casas, division de la commune de Temuco dans la région d'Araucanie

Espagne 
 Benalup-Casas Viejas, ville de la province de Cadix
 Casas Altas, commune de la province de Valence
 Casas Bajas, commune de la province de Valence
 Casas Blancas, subdivision de la municipalité de San Bartolomé de Tirajana, Las Palmas de Gran Canaria
 Casas Colgadas, maisons suspendues de Cuenca
 Casas Ibáñez, commune de la province d'Albacete
 Casas de Belvís, sortie n°64  de l'autoroute espagnole A-5
 Casas de Benítez, commune de la province de Cuenca
 Casas de Don Antonio, commune d'Estrémadure
 Casas de Don Gómez, commune d'Estrémadure
 Casas de Don Pedro, commune d'Estrémadure
 Casas de Fernando Alonso, commune de la province de Cuenca
 Casas de Guijarro, commune d’Espagne
 Casas de Haro, sortie n°2 de l'autoroute espagnole A-31
 Casas de Irati, en plein cœur de la forêt d'Irati en Navarre (Ochagavia-Salazar)
 Casas de Lázaro, commune de la province d'Albacete
 Casas de Menor, sortie n° 34 de l'autoroute espagnole A-31
 Casas de Millán, commune d'Estrémadure
 Casas de Miravete, commune d'Estrémadure
 Casas Nuevas, sortie n°180 de l'autoroute espagnole A-7
 Casas de Reina, commune d'Estrémadure
 Casas de San Galindo, commune de la province de Guadalajara
 Casas del Campillo, sortie n° 29 de l'autoroute espagnole A-31
 Casas del Castañar, commune d'Estrémadure
 Casas del Madero, sortie n° 74  de l'autoroute espagnole A-4
 Casas del Monte, commune d'Estrémadure
 Las Casas, quartier de Ciudad Real, ville de la province de Madrid
 Las Casas, village de la commune de El Pinar sur l'île de El Hierro, îles Canaries
 Las Casas del Conde, commune de la province de Salamanque

Guatémala 
 Fray Bartolomé de las Casas, municipalité du Guatémala

Mexique 
 Casas Grandes, ville de l'État de Chihuahua
 Nuevo Casas Grandes, ville de l'État de Chihuahua
 San Cristobal de las Casas, ville de l'État du Chiapas
 Río Casas Grandes, fleuve

Portugal 
 Casas do Soeiro, paroisse de la municipalité de Celorico da Beira
 Entre-as-Casas, quartier du village de Cousso

Patronyme 

 Alberto de las Casas, maître de l'ordre des Prêcheurs (1542-1544)
 Alfonso Casas, auteur de bande dessinée espagnol
 Antonio Casas, acteur de cinéma (espagnol ?)
 Antonio Alzamendi Casas (1956-) footballeur uruguayen
 Armando Casas, cinéaste (mexicain ?)
 Bartolomé de Las Casas (1484 ?–1566), ecclésiastique, écrivain et voyageur espagnol
 Bartolomé Pérez Casas, musicien espagnol, chef de l'orchestre national d'Espagne (1942-1947)
 Claudio José Casas Gallego, coureur cycliste espagnol
 Emmanuel-Auguste-Dieudonné, comte de Las Casas (1766-1842), mémorialiste français
 Didier Casas (1970-), dirigeant d'entreprise français
 Fabio Casas, coureur cycliste colombien
 Félix García Casas, coureur cycliste espagnol
 Fernando de Casas y Novoa (-1749), architecte espagnol
 Francisco de las Casas (), cousin de Hernán Cortés
 Gabriel Casas (1892-1973), photographe espagnol
 Gaston Casas, footballeur argentin
 Gustavo Casas Andreu, herpétologiste mexicain
 Iván Casas (1980-), coureur cycliste colombien
 Jaime Deu Casas, cinéaste espagnol
 Javier Casas (1982-), footballeur espagnol
 Javier Fernandez Casas, botaniste espagnol
 Joan Casas (1950-), écrivain catalan
 José Casas, coureur cycliste espagnol
 José Casas, footballeur espagnol
 José Luis Casas, chef coiffeur-perruquier (assistant cinéma)
 Julián Casas del Guijo (1818-1882), un matador espagnol.
 Julio Casas Regueiro, ministre de la Défense de Cuba
 Kevin Casas Zamora, homme politique, Second vice-président du Costa Rica
 Luis Casas Pasarín, footballeur espagnol, entraîneur de Valence FC (1946-1948)
 Luís de la Casas y Aragon, gouverneur d'Oran (1785-1789)
 Luis de las Casas y Arragorri (1745-1800), gouverneur de Cuba (1790-1796)
 Mallory Casas-Parramon (ou Malory Casas-Paramon), acteur de cinéma
 Marco Casas, footballeur péruvien
 María Emilia Casas, présidente du Tribunal constitutionnel (Espagne)
 Mario Casas (1986-), acteur et mannequin espagnol
 Marisol González Casas (1983-), actrice mexicaine
 Martín de las Casas, évêque de  Malaga (1433 - 1441?) 
 Mauricio Casas, coureur cycliste (colombien ?)
 Miguel Casas, coureur cycliste espagnol
 Negro Casas, catcheur (mexicain ?)
 Óscar Casas (1998-), acteur espagnol
 Pablo Casas Padilla, guitariste et compositeur (péruvien ?)
 Pedro Casas y Souto, évêque de Plasencia (1875-1906)
 Pere Casas Abarca (1875-1958), photographe espagnol
 Philippe de Las Casas ?-1597), franciscain martyr au Japon
 Plinio Casas Buitrago, manager général de l'équipe cycliste Boyacá Es Para Vivirla-Marche
 Queralt Casas (1992-), joueuse espagnole de basket-ball
 Raph (ou de las Casas, du nom de sa mère), surnom de George Raphaël Béthenod de Montbressieux (1910-1994), coureur automobile français
 Ramon Casas i Carbo (ou Ramon casas de la Mancha) (1866-1932), peintre catalan
 Raymond Casas (1926-), résistant et militant communiste français
 Richard Casas (), astronome
 Doña Rosa de Las Casas (), sœur de Luis de Las Casas y Arragorri et épouse d'Alejandro O'Reilly (1722-1794)
 Sébastien Las Casas, troisième et dernier grand souverain des Élus Coëns
 Simon Casas, pseudonyme de Bernard Dombs (1947-), matador et politicien français
 Thierry Casas (1961-), coureur cycliste français
 Yancarlo Casas, footballeur péruvien

Voir aussi

Chanson 
 Casas de Carton, titre du chanteur Marco Antonio Solís

Littérature 
 Casas muertas, roman de Miguel Otero Silva (1955)

Musées 
 Fondation Vila Casas, musée d'art contemporain catalan
 Museo de las Casas Reales, musée de la Zone coloniale de Santo Domingo de Guzmán

Personnages de fiction 
 Diego Casas, personnage de L'Aventurier du Rio Grande, film américain réalisé par Robert Parrish (1959)
Patronyme hispanique